Dišem, kopam, čeprkam... (Urbani vrtovi Varaždina), hrvatski dokumentarni film iz 2014. godine redateljice i scenaristice Milke Barišić.

Izvori 

Hrvatski dokumentarni filmovi
Filmovi 2010-ih